Simion ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Simion (* 1961), rumänischer Handballspieler
 Dario Simion (* 1994), Schweizer Eishockeyspieler
 Dorel Simion (* 1977), rumänischer Amateurboxer
 Erna Simion (1890–1989), deutsche Nationalökonomin
 Marian Simion (* 1975), rumänischer Amateurboxer
 Nicolas Simion (* 1959), rumänischer Jazzsaxophonist
 Oana Georgeta Simion (* 1996), rumänische Tennisspielerin
 Paolo Simion (* 1992), italienischer Radrennfahrer
 Pompiliu Simion (1933–2012), rumänischer Handballtrainer
 Rodica Simion (1955–2000), rumänisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Viorel Simion (* 1981), rumänischer Boxer

Siehe auch:
 Simeon